Àhmad ibn Tulun (835 - 884), governador d'Egipte.
 Mesquita d'Ibn Tulun, mesquita al Caire (Egipte).
 Tulun (atol), Kilinailau o illes Carteret.
 Tulun (Irkutsk), ciutat de la província d'Irkutsk.